Ray Woit (né le  à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1970-71 || Rebels de Roanoke Valley || EHL ||74 ||15 ||38 ||53 ||12 ||5 ||3 ||2 ||5 ||0
|- 
|1971-72 || Rebels de Roanoke Valley || EHL ||71 ||19 ||48 ||67 ||8 ||6 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
|1972-73 || Rebels de Roanoke Valley || EHL ||76 ||28 ||61 ||89 ||18 ||16 ||5 ||9 ||14 ||14
|- 
|1973-74 || Rebels de Roanoke Valley || SHL ||70 ||28 ||39 ||67 ||56 ||14 ||2 ||12 ||14 ||6
|-
|1974-75 || Rebels de Roanoke Valley || SHL ||70 ||23 ||46 ||69 ||21 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|1975-76 || Rebels de Roanoke Valley || SHL ||17 ||6 ||5 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-76 || Generals de Greensboro || SHL ||10 ||2 ||5 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1950
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Roanoke Valley
Joueur des Generals de Greensboro (EHL)
Attaquant de hockey sur glace